Джаны-Алыш () — село в Кеминском районе Чуйской области Киргизии. Административный центр и единственный населённый пункт Джаны-Алышского аильного округа. Код СОАТЕ — 41708 213 813 01 0.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кеминского района